Степа́н Константи́нович Молоку́цко (; 17 августа 1979, Жданов, УССР — 5 октября 2002, близ пос. Новотроицкое, Донецкая область, Украина) — украинский футболист, нападающий. Выступал за молодёжную сборную Украины и мариупольский «Металлург». Погиб в результате автокатастрофы 5 октября 2002 года.

Игровая карьера 
Родился 17 августа 1979 года в Жданове. В 1986-м попал в ДЮСШ спортклуба «Новатор») к тренеру Анатолию Стрепетову, где провёл девять лет. После этого на два года уехал в Донецк, поступив в Училище олимпийского резерва. В 1997-м вернулся в Мариуполь.

В чемпионате Украины дебютировал 6 мая 1997 года, в 37-м туре первой лиги в матче против краснопольского «Явора», а спустя год, после непродолжительной стажировки в фарм-клубе — макеевском «Шахтёре», стал игроком основы.

Провёл 120 матчей (25 голов) в чемпионате Украины, 12 матчей (2 гола) в Кубке Украины.

Из 25 голов, забитых Молокуцко, 22 выпали на матчи Высшей лиги чемпионата Украины.

В составе молодёжной сборной Украины Молокуцко сыграл 10 игр и забил 3 гола.

Один из голов был забит 5 июня 2001 года в матче против молодёжной сборной Уэльса: тогда Молокуцко после фола со стороны вратаря заработал пенальти и лично его реализовал.

Гибель 
28 сентября 2002 года на 59-й минуте поединка в Запорожье при счете 1:0 в пользу гостей арбитр матча Анатолий Жосан показал Степану Молокуцко жёлтую карточку: в связи с перебором карточек по итогам предыдущих встреч он должен был пропустить следующую встречу — домашний матч с «Шахтёром».

5 октября 2002 года, за день до игры «Мариуполя» и «Шахтёра» Степан отпросился у тренера и поехал на машине в Донецк к своей девушке Вике. Забрав её, он поехал обратно в Мариуполь. В 14:42 возле посёлка Новотроицкое у его «Фольксвагена» лопнуло колесо, в результате чего машина врезалась в дерево. Степан погиб на месте.

Матч между «Мариуполем» и «Шахтёром» начался на следующий день с минуты молчания в память о Степане.

8 октября Молокуцко был похоронен в Мариуполе на Старокрымском кладбище.

Память 
 Матч с запорожским «Металлургом» стал последним, в котором на футбольном поле появлялся игрок мариупольской команды (вскоре переименованной в «Ильичёвец») с десятым номером на спине. После 5-го октября этот номер навечно закреплен за Степаном.
 Память Молокуцко увековечивали болельщики «Мариуполя», вывешивая баннеры с именем Степана и нередко скандируя его имя на матчах.
 В 2006 году был учреждён ежегодный юношеский турнир имени Степана Молокуцко, проходивший в Мариуполе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Футбольне життя у дзеркалі ЗМІ 
 Київське «Динамо» перетворило матч із донецьким «Металургом» на боксерський поєдинок 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр» Макеевка
Игроки ФК «Мариуполь»
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные в Мариуполе
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)